BOV je lahko:
 BOV, kratica za Bojno oklepno vozilo
 BOV, dejansko vozilo
 BOV, Bolivijski mvdol (oznaka valute)